Ви́ктор Карасёв:
 Карасёв, Виктор Александрович (1918—1991) — советский подполковник, Герой Советского Союза.
 Карасёв, Виктор Георгиевич (1922—1991) — советский историк-славист, профессор МГУ.
 Карасёв, Виктор Яковлевич (1934—2014) — советский оператор-постановщик.